Сюзянь — деревня в Бардымском районе Пермского края на реке Большая Нюню. Входит в состав Брюзлинского сельского поселения. Находится примерно в 14 км к юго-востоку от центра села Барда.

Население 
По результатам переписи 2010 года численность населения составила 375 человек, в том числе 182 мужчины и 193 ы.

В 2005 году численность населения составляла 420 человек.

В 1926 году в селе проживало 564 башкира и 3 русских.

Улицы 

 Восточная ул.
 Ленина ул.
 Мира ул.
 Молодёжная ул.
 Набережная ул.
 Полевая ул.
 Чапаева ул.

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района